Vranjevići est un toponyme qui peut désigner :
Vranjevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Vranjevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.